Cieki w Polsce
 Księginka – potok, dopływ Ślęzy
 Księginka – potok, dopływ Nysy Szalonej

Przypisy